Logan är ett efternamn.

 Conrad Logan
 Devin Logan
 Eliza Logan
 Elle Logan
 George Logan (1753–1821),  amerikansk politiker
 Harvey Logan (1867–1904), amerikansk laglös, tåg- och bankrånare
 Jacqueline Logan
 James Logan (ishockeyspelare)
 Jimmy Logan (1928–2001),  skotsk skådespelare, sångare och komiker
 John Logan (född 1961), amerikansk manusförfattare och filmproducent
 John A. Logan
 Johnny Logan (född 1954), låtskrivare och artist
 Karl Logan (född 1965), gitarrist i heavy metal-bandet Manowar
 M.M. Logan
 Martha Daniell Logan
 Phyllis Logan
 Shaleum Logan
 William Logan
 William Edmond Logan (1798–1875), kanadensisk geolog
 Willy Logan

Engelska efternamn